Preußische T 13 steht für folgende Bauarten von Tenderlokomotiven:

 Preußische T 13 (Bauart Hagans), 1899 bis 1902
 Preußische T 13 (Bauart Mallet), ab 1903
 Preußische T 13 (Bauart Union), 1909 bis 1922
 Preußische T 13.1, 1921 bis 1922